Termenul „Apo” se poate referi la:

Abrevieri
 Authorized Personnel Only
 Advanced Planner & Optimizer,
 American Society of Appraisers, 
 Army Post Office, 
 Asian Productivity Organization,
 Australian Policy Online, 
Denumiri geografice
 Mount Apo, cel mai înalt munte din Filipine
Alte utilizări
 apo (από) înseamnă în